Demoex kan avse

Demoex – förkortning för demonstrationsexemplar, se Varuprov
Demoex (parti) – ett politiskt parti i Vallentuna kommun